Ruslan  steht für:

 Ruslan (Vorname), männlicher Vorname
 Antonow An-124 „Ruslan“, russisches Frachtflugzeug

Siehe auch:
 Ruslan und Ljudmila